Jake Virtanen (né le  à New Westminster, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canado-finlandais de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Virtanen est sélectionné par les Canucks de Vancouver au repêchage d'entrée dans la LNH 2014 au premier tour, en sixième choix au total. Il joue pour les Canucks de Vancouver dans la Ligue nationale de hockey de 2015 à 2021.

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Hawks d'Abbotsford ||  || 59 || 68 || 49 || 117 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Blue Lions de Yale Secondary ||  || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Bruins de Fraser Valley ||   || 39 || 17 || 22 || 39 || 120 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Hitmen de Calgary || LHOu || 9 || 3 || 1 || 4 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013 || Hitmen de Calgary || LHOu || 62 || 16 || 18 || 34 || 67 || 15 || 2 || 4 || 6 || 27
|-
| 2013-2014 || Hitmen de Calgary || LHOu || 71 || 45 || 26 || 71 || 100 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2014-2015 || Hitmen de Calgary || LHOu || 50|| 21|| 31|| 52|| 82|| 14|| 5|| 8|| 13|| 28
|-
| 2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || - || - || - || - || - || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 55 || 7 || 6 || 13 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Comets d'Utica || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 65 || 9 || 10 || 19 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 75 || 10 || 10 || 20 || 46 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH ||70 || 15 || 10 || 25 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH || 69 || 18 || 18 || 36 || 41 || 16 || 2 || 1 || 3 || 25
|-
| 2020-2021||  Canucks de Vancouver || LNH || 38 || 5 || 0 || 5 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL ||36 ||9 ||7 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

| 317 || 55 || 45 || 100 || 219 || 16 || 2 || 1 || 3 || 25

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 ||3 || 6 || 10 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde junior|| 7 || 1 || 3 || 4 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 0 || 1 || 1 || 10 || align="left"|

Références 

Naissance en mars 1996
Naissance à New Westminster
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de repêchage du KHL Medveščak Zagreb
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Hitmen de Calgary
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du HK Spartak Moscou